

Прудок — село в складі Березинського району Мінської області.
 Прудок — село в складі Борисовського району Мінської області.
 Прудок — село в складі Крупського району Мінської області.

Прудок — колишнє село в Сумській області, Сумському районі.